Гиппс () — английская фамилия. Известные носители:
  (1790—1847) — губернатор британской колонии Новый Южный Уэльс с 1838 по 1846 годы.
 Гиппс, Томми (1888—1956) — английский футболист, хавбек.